Az 1972-es US Open férfi versenyét a román Ilie Nastase nyerte az amerikai Arthur Ashe előtt.

Kiemeltek 

  Stan Smith (Negyeddöntős)</li>
  Ken Rosewall (Második kör)</li>
  Rod Laver (Negyedik kör)</li>
  Ilie Nastase (Bajnok)</li>
  John Newcombe (Harmadik kör)</li>
  Arthur Ashe (Döntős)</li>
  Tom Okker (Harmadik kör)</li>
  Jan Kodes (Második kör)</li>

  Marty Riessen (Harmadik kör)
  Manuel Orantes (Harmadik kör)
  Cliff Drysdale (Negyedik kör)
  Cliff Richey (Elődöntős)
  Bob Lutz (Negyedik kör)
  Andres Gimeno (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Első kör)
  Bob Hewitt (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

1972 a teniszben